Zeja, az Amur bal oldali mellékfolyója Oroszország Amuri területén
 Zeja, város Oroszország Amuri területén az azonos nevű folyó mellett, a Zejai járás székhelye